Чемпионат мира по борьбе в 2009 году проводился с 21 по 27 сентября в датском городе Хернинг.

Медали

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 

Борьба
Международные соревнования по борьбе в Дании
Борьба